Spaans voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Spaans voetbalelftal onder 18 (vrouwen)